

Geografia
 Monte Yarbrough (in lingua inglese: Mount Yarbrough) – vetta antartica

Persone
 Cedric Yarbrough (1973) – comico, attore, doppiatore e cantante statunitense
 Glenn Yarbrough (1930-2016) – cantautore statunitense
 Jean Yarbrough (1901-1975) – regista statunitense
 Kim Yarbrough (1961) – cantante e attrice statunitense
 Vincent Yarbrough (1981) – ex cestista statunitense
 William Yarbrough (1989) – calciatore statunitense con cittadinanza messicana